A 2007-es svéd labdarúgó-szuperkupa (hivatalos nevén: Svenska Supercupen) 2007. március 31-én került megrendezésre a boråsi Borás Arénában. A mérkőzést a 2006-os bajnok IF Elfsborg és kupagyőztes Helsingborgs IF játszotta. Ez volt az első kiírása a szuperkupának, amit az IF Elfsborg 1-0-ra nyert meg James Keene 55. percben szerzett góljával.

Mérkőzés 

Svéd labdarúgás
Svedszuperkupa